Keble ist der Familienname von:

 John Keble (1792–1866) britischer Geistlicher der anglikanischen Kirche

Sonstiges:
 Keble College, College der University of Oxford
 Keble Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika